Příjmení Dyk nosí nebo neslo více různých osobností:
 Alois Dyk (1881–1971) – český teoretik umění a nakladatel, spoluzakladatel Artělu 
 Emanuel Dyk (1852–1907) – politik mladočeské strany
 František Dyk (1902–1974) – český dirigent
 Ludvík Dyk (1875–1925) – český novinář a sportovní funkcionář, bratr Viktora
 Paul van Dyk (* 1971) – německý DJ
 Stanislav Dyk (* 1947) – bývalý český motocyklový závodník, plochodrážník
 Václav Dyk (fotbalista) (1941–?) – český fotbalový brankář
 Václav Dyk (1912–1995) – český parazitolog a ichtyolog
 Viktor Dyk (1877–1931) – český básník, bratr Ludvíka
 Viktor Dyk (zpěvák) (* 1969) – český rockový zpěvák
 Vojtěch Dyk (* 1985) – český herec a zpěvák

Podobné jméno 
 Dick
 Dik
 Van Dyk

Externí odkazy